Core (álbum) — álbum da banda Stone Temple Pilots
 CORE ou Coordenadoria de Recursos Especiais — unidade de operações especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Desambiguação